Каподи́стрия () — греческая фамилия, наиболее известная братьями — политическими деятелями.

 Каподистрия, Августин (1778—1857) — греческий политический деятель, младший брат Иоанна Каподистрия
 Каподистрия, Виаро (1770—1842) — греческий политический деятель, старший брат Иоанна Каподистрия
 Каподистрия, Иоанн (1776—1831) — российский министр иностранных дел; первый президент независимой Греции

 Каподистрия — итальянское название современного города Копер в Словении.